Elstrup steht für:

 Lars Elstrup (* 1963), dänischer Fußballspieler
 Elstrup, Ort im Kirchspiel Egen Sogn auf der dänischen Insel Als